Szeszonk I – władca Egiptu z XXII dynastii
 Szeszonk II – władca Egiptu z XXII dynastii
 Szeszonk III – władca Egiptu z XXII dynastii
 Szeszonk IV – władca Egiptu z XXII dynastii
 Szeszonk V – władca Egiptu z XXII dynastii
 Szeszonk VI – władca Egiptu z XXIII dynastii
 Szeszonk – arcykapłan Amona w Tebach
 Szeszonk – książę egipski